Андре́й Кра́вченко:
 Кравченко, Андрей Васильевич (род. 1980) — российский бизнесмен и политик, мэр Новороссийска.
 Кравченко, Андрей Владимирович (род. 1993) — российский футболист. 
 Кравченко, Андрей Григорьевич (1899—1963) — советский военачальник, дважды Герой Советского Союза.
 Кравченко, Андрей Дмитриевич (Андрей Байкалец; 1963—2008) — музыкант и поэт, певец-гусляр.
 Кравченко, Андрей Евгеньевич (1956—2021) — украинский педагог и литературовед.
 Кравченко, Андрей Иванович (1913—1964) — полный кавалер ордена Славы.
 Кравченко, Андрей Ильич (1912—1976) — Герой Советского Союза.
 Кравченко, Андрей Леонидович (известен как: Антон Орехъ; род. 1972) — российский журналист и радиоведущий.
 Кравченко, Андрей Сергеевич (род. 1980) — украинский автогонщик.
 Кравченко, Андрей Сергеевич (род. 1986) — белорусский легкоатлет, призёр Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь.